Tablet, een toedieningsvorm voor geneesmiddelen en voedingssupplementen
 Lei (schrijfplank) wordt ook tablet genoemd
 een veelgebruikte afkorting van tabletcomputer